Hyttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hyttjärnen (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (5 ha)
Hyttjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Lilla Hyttjärnen, sjö i Lindesbergs kommun,  (1,44 ha)
Stora Hyttjärnen, sjö i Lindesbergs kommun,  (2,47 ha)
Hyttjärnen (Rämmens socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (14,3 ha)
Hyttjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (17,3 ha)
Hyttjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (8,13 ha)
Norra Hyttjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Södra Hyttjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Hyttjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Hyttjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,96 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn